emerytka – potocznie: osoba pobierająca emeryturę

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Emerytka – część wsi Sokół w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Sobolew
 Emerytka – część wsi Sławsk w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Rzgów

Inne 
 Emerytka – nieofic. nazwa części wsi Mariantów w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Władysławów